Fictief figuur
 Felicienne Lejeune, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis

Organisatie
 Fondation Jérôme Lejeune, Franse stichting

Personen met de achternaam Lejeune
 Alexia Lejeune, Frans persoon, buitenechtelijke dochter van prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld
 Claude Lejeune, Zuid-Nederlands/Frans componist
 Eddy Lejeune, Belgisch motorcoureur
 Emile Lejeune, Belgisch voetballer
 Eric Lejeune, Belgisch politicus
 Florian Lejeune, Frans voetballer
 Gaston Lejeune, Belgisch architect
 Guillaume Lejeune, Belgisch advocaat en politicus
 Helen Lejeune-van der Ben, Nederlands hockeyster
 Henry Lejeune Vincent, Belgisch industrieel en politicus
 Iry LeJeune, Amerikaans accordeonist
 Jean Lejeune de Schiervel, Belgisch edelman
 Jérôme Lejeune, Frans medicus en wetenschapper
 Josée Lejeune, Belgisch politica
 Jules Lejeune, Belgisch politicus
 Julie Lejeune, Belgisch misdaadslachtoffer
 Kevin Lejeune, Frans voetballer
 Lisanne Lejeune, Nederlands hockeyster
 Pierre Jules Lejeune, Belgisch notaris en politicus
 Rebecka Henriette Lejeune Dirichlet, Duits salonnière
 Rita Lejeune, Belgisch taalkundige, historica, hoogleraar en feministe

Rechtspraak
 Wet-Lejeune, Belgische wet

Sport
 Sonolor-Lejeune, voormalige Franse wielerploeg

Andere
 Pierre Lejeune, een van de benamingen voor de Menhir van Heyd, een menhir in de Belgisch gemeente Durbuy

Zie ook 
 Le Jeune (doorverwijspagina)